— японский поп-певица, в 2003—2014 годах участница шестого поколения группы Morning Musume.

История 
Присоединилась к Morning Musume в 2003 году вместе с Эри Камэи, Мики Фудзимото и Рэйной Танакой (прослушивание на участие в 6-м поколении Morning Musume) и дебютировала в сингле Shabondama. Когда Саюми прошла прослушивание, то продюсер Цунку отметил, что её вокальные данные слабы. После чего она усиленно работала над своим голосом, посещала дополнительные занятия по вокалу, но она до сих пор не удовлетворена своими данными.

В 2005 года она была «наставницей» Кохару Кусуми на Morning Musume Lucky 7 Audition (прослушивание 7-го поколения). Саюми также является участницей группы Ecomoni вместе с Рикой Исикавой.

Она часто показывает свою любовь к самой себе на ТВ-шоу. Иногда она называет себя самой хорошенькой (итибан кавайи) участницей группы и говорит что её миловидность покрывает недостаточно хорошее пение.

Когда 18 мая 2012 года Риса Ниигаки «выпустилась» из Morning Musume и Hello! Project, Саюми Митисигэ была провозглашена новым лидером группы Morning Musume. В 2014 году состоялся «выпуск» из группы Morning Musume.

В 2017 году Саюми Митисигэ возобновила творческую деятельность.

Релизы

Музыкальные альбомы 
 «SAYUMINGLANDOLL ~Saisei~» — саундтрек к одноименному шоу (5 августа 2017 года)
 «SAYUMINGLANDOLL ~Shukumei~» — саундтрек к одноименному шоу (4 августа 2018 года)
 «SAYUMINGLANDOLL ~Tokyo~» — саундтрек к одноименному шоу (5 декабря 2018 года)
 «SAYUMINGLANDOLL ~Memorial~» — сборник лучших песен (24 августа 2019 года)

Фотокниги

Фильмы 
  — 29 сентября, 2003
  — 20 июля, 2005
  — 28 сентября, 2005

DVDs

ТВ

Радио

Примечания

Ссылки 

 Официальный блог Саюми Митисигэ 
 Архивный профиль Саюми Митисигэ на официальном сайте Hello! Project 

Идолы (японские артисты)
Певцы и певицы Японии
Музыканты Morning Musume
Поп-музыканты Японии